Das Gemdale ATP Challenger China International Shenzhen 2016 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. März 2016 in Shenzhen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Shenzhen